Юинг () — английская фамилия:
 Юинг, Джеймс Альфред (1855—1935) — шотландский физик и инженер.
 Юинг, Дэниел (род. 1983) — американский баскетболист.
 Юинг, Ларри (род. 1978) — американский программист и дизайнер.
 Юинг, Мария (1950—2022) — американская оперная и джазовая певица.
 Юинг, Патрик (род. 1962) — известный американский баскетболист.
 Юинг, Патрик (младший) (род. 1984) — американский баскетболист, сын Патрика Юинга.
 Юинг, Рид (род. 1988) — американский актёр.
 Юинг, Родни Чарльз — американский ядерный эколог.
 Юинг, Томас (1789—1871) — американский государственный деятель.
 Юинг, Уолтер (1878—1945) — канадский стрелок.